Unter dem Namen Churer Zeitung gab es in der Geschichte unabhängig voneinander zwei verschiedene Zeitungen:

Die erste existierte von 1782 bis 1789: Churer Zeitung (1782–1789)
Die zweite existierte von 1800 bis 1856: Churer Zeitung (1800–1856), auch bekannt als „Der Telegraph aus Graubünden“ oder „Der Telegraph für Graubünden“. 

siehe auch 
Montägliche Churer Zeitung 
Eine simple Churer Zeitung.